Анато́лий Ива́нович Иванцо́в (род. 18 февраля 1922) — советский , Чрезвычайный и полномочный посол.

Биография
Член ВКП(б). Бывший дипкурьер. Окончил Высшую дипломатическую школу МИД СССР (1955). На дипломатической работе с 1944 года.
 В 1944—1953 годах — сотрудник центрального аппарата НКИД (с 1946 — МИД) СССР.
 В 1953—1955 годах — слушатель ВДШ МИД СССР.
 В 1955—1959 годах — сотрудник миссии СССР в Новой Зеландии.
 В 1959—1961 годах — сотрудник центрального аппарата МИД СССР.
 В 1961—1966 годах — сотрудник посольства СССР в Канаде.
 В 1966—1969 годах — на ответственной работе в центральном аппарате МИД СССР.
 С 21 августа 1969 по 31 августа 1974 года — чрезвычайный и полномочный посланник, затем (с 12 июня 1973) посол СССР в Новой Зеландии.
 В 1974—1979 годах — на ответственной работе в центральном аппарате МИД СССР.
 С 30 сентября 1979 по 14 марта 1984 года — чрезвычайный и полномочный посол СССР в Гане.
 С 1984 года — на ответственной работе в центральном аппарате МИД СССР.

Примечания

Литература
«Дипломатический словарь» под ред. А. А. Громыко, А. Г. Ковалева, П. П. Севостьянова, С. Л. Тихвинского в 3-х томах, М., «Наука», 1985—1986. — Т. 1, с. 388.

Ссылки 
 

Члены КПСС
Послы СССР в Новой Зеландии
Послы СССР в Гане